Soeka (loofhut), de loofhut van het joodse feest Soekot
Soeka (Talmoed), een traktaat uit de Misjna en de Talmoed

Zie ook
Soekot